Wits bezieht sich auf

 die Witwatersrand-Universität, kurz Wits

 den niederländischen Theologen Hermann Witsius (1636–1708), auch Hermann Wits

Siehe auch:
 Witz (Begriffsklärung)
 Vits

Abkürzung